Municipio de Sandusky puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sandusky (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Sandusky (condado de Richland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Sandusky (condado de Sandusky, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.